Референдум о восстановлении добровольного религиозного образования в государственных школах был проведен в Эстонии между 17 и 19 февраля 1923 года. Предложение было принято голосами 71,9 % избирателей при явке в 66,2%.

Предыстория 
5 января 1921 года Христианско-демократическая партия (ХДП) присоединилась к возглавляемой Константином Пятсом партии "Союз аграриев", и получила портфель Министерства образования. В следующем году ХДП вызвала раскол в правительстве, предложив законопроект о введении религиозного образования в государственных школах. Хотя это предложение было отклонено парламентом, партия добилась проведения референдума по этому вопросу в начале 1923 года.

Результаты

Последствия 
Так как референдум отвергал политику правительства, его результаты были рассмотрены как вотум недоверия правительству. Рийгикогу был впоследствии распущен и были объявлены новые выборы.

Примечания 

1923 год в политике
1923 год в Эстонии
Референдумы в Эстонии
Религия и образование
Религия и политика
Февраль 1923 года